Храм Боголю́бской ико́ны Бо́жией Ма́тери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Боголюбская».

Обиходные названия: Боголюбская церковь, Боголюбский собор.

Престольный праздник — .

Россия 
 Церковь Боголюбской иконы Божией Матери — в городе Александров Владимирской области.
 Собор Боголюбской иконы Божией Матери Боголюбского монастыря — в посёлке Боголюбово Владимирской области.
 Церковь Боголюбской иконы Божией Матери — в селе Великое Ярославской области.
 Церковь Боголюбской иконы Божией Матери — в селе Галкинском Свердловской области.
 Церковь Боголюбской иконы Божией Матери — в селе Зимарово Рязанской области.
 Боголюбский собор — в Мичуринске Тамбовской области.
 Собор Боголюбской иконы Божией Матери в Высоко-Петровском монастыре — в Москве.
 Храм Иконы Божией Матери Боголюбская в Павшине — в городе Красногорск Московской области.
 Боголюбская церковь — в городе Пушкино Московской области.
 Храм Боголюбской иконы Божией Матери — в городе Сергиев Посад Московской области.
 Храм Боголюбской иконы Божией Матери — в Туле.
 Церковь Боголюбской иконы Божией Матери — в селе Филимоново Ярославской области.

См. также 
 Боголюбский монастырь
 Часовня Боголюбской иконы Божией Матери